Lluïsa de Hessen-Darmstadt (gran duquessa de Saxònia-Weimar-Eisenach) (1757 - 1830).
 Lluïsa de Hessen-Darmstadt (gran duquessa de Hessen-Darmstadt) (1761 - 1829).
 Lluïsa de Hessen-Darmstadt (princesa d'Anhalt-Köthen) (1779 - 1811).